Баташюрт () — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Баташюрт со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено к северу от города Хасавюрт, на левом берегу реки Ямансу.

Ближайшие селения: на севере — Аджимажагатюрт, на северо-востоке — Симсир и Кандаураул, на юго-западе — Нурадилово, на юго- востоке — Османюрт, на западе — Борагангечув.

История 
Селение известно с XVII в., являлось родовым уделом сала-узденей Боташевых, игравших большую роль в Кумыкском междуречье Терека и Сулака. Ряд представителей рода Боташевых согласно архивным данным служило в охране персидских шахов. В XIX в. большим авторитетом в Кумыкском округе пользовался Тохтабий Боташев.

По сведениям Н. Семёнова, в конце XIX века Боташюрт населяли жители «кабардинской крови», в частности глава Баташ-юртовских узденей Тохтабий Боташев вел свой род от кабардинских князей Тамбиевых, у него имелись грамоты Персидского шаха, который в XVII веке дозволил его предкам поселится в своих владениях. По сведениям Девлет-Мирзы Шихалиева, описываемым в газете «Кавказ» за 1848 год, местность была передана Боташевым владетелями Аксаевскими князьями Эльдаровыми в начале XVII века.

В 18 веке Аймурзой-Хажи была построена мечеть, которая несколько раз разрушалась (последний раз была реставрирована в 1987 году Арсланбековым Салевдином и Арсланхановым Аймурзой Баймурзаевичем).

По данным Терского областного статистического комитета, по сведениям на 1 января 1883 года в Боташюрте уже имелась своя школа. Село входило в состав 2-го (Аксайского) участка Хасавюртовского округа Терской области. Имело 3376 десятин земли, из которых 240 десятин пахотных, состояло из 153 дворов, которых проживало 484 человека, основное население — кумыки.

22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе и Баташюртовский: Баташюрт, Аджи-Мадж-юрт, Баташево, Евгениевка, Османюрт, Османюрт-отар, Сим-Сыр, Узлуяновка, Хамавюрт. В годы Великой Отечественный войны ушло на фронт 83 боташюртовца, живыми вернулись только 22.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана